Масудов — фамилия.

Известные носители:
 Масудов, Вахид Юнусович (род. 1959) — советский и казахстанский футболист.
 Масудов, Фатхулла (1963—2020) — узбекский актёр театр и кино.